Копающие хомячки () — род южноамериканских грызунов подсемейства Sigmodontinae семейства хомяковых.

Описание 
Длина тела этих грызунов 9—17 см, хвост от 7 до 15 сантиметров. Масса вида O. rufus 45—125 граммов. Мех красноватый, желтовато-коричневый, тёмно-коричневый или чёрный сверху, снизу светлый. Морда вытянута, хвост относительно короткий.

Распространение 
Обитают в центральной части Южной Америки, от центральной части Перу и Боливии, большая часть Бразилии, север Аргентины. Среда обитания: болота, луга и леса.

Поведение 
Живут в норах, брошенных другими животными, или на поверхности. По крайней мере, один вид O. rufus, дневной. Эти животные питаются в основном насекомыми, кроме того, они едят других беспозвоночных, а иногда и растения. Несколько раз в год самка рождает 1—6 детёнышей.

Классификация 
Род включает 17 видов:

Примечания

Литература 
 Ronald M. Nowak: Walker’s Mammals of the World. Johns Hopkins University Press, Baltimore. 1999
 

 
Млекопитающие Южной Америки